Пичу́гин — русская фамилия.

Известные носители 
 Пичугин, Александр Васильевич (1927—2009) — Герой Социалистического Труда.
 Пичугин, Алексей Владимирович (род. 1962) — фигурант «дела ЮКОСа».
 Пичугин, Анатолий Семёнович (1927—2008) — машинист экскаватора, Герой Социалистического Труда.
 Пичугин, Вячеслав Алексеевич (род. 1935) — советский художник.
 
 Пичугин, Евгений Иванович (1922—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Пичугин, Михаил Сергеевич (1925—2002) — Герой Советского Союза.
 Пичугин, Николай Андреевич (1898—1981) — советский генерал-лейтенант.
 Пичугин, Олег Юрьевич (род. 1974) — российский футболист и тренер.
 
 Пичугин, Сергей Николаевич (род. 1976) — российский футболист.
 Пичугин, Эдуард Анатольевич (род. 1972) — генеральный директор ОАО «Киностудия „Ленфильм“».
 

 Пичугина, Прасковья Никитична (1903—1977) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Населённые пункты 
 Пичугин — хутор в Серафимовичском районе Волгоградской области.
 Пичугин — хутор в Советском районе Ростовской области.

См. также 
 
 Пичушкин, Александр Юрьевич (род. 1974) — российский серийный убийца, известный как «Битцевский маньяк».